Röda kapellet kan syfta på:

Röda kapellet (motståndsgrupp) – en motståndsgrupp i Nazityskland
 Röda kapellet (musikgrupp) – ett svenskt proggband
 Röda kapellet (LP-skiva) – ett musikalbum av Röda kapellet
 Röda kapellet (blåsorkester) – en blåsorkester från Lund